Modrá mešita může být:

 Modrá mešita (Istanbul) – v Istanbulu
 Modrá mešita (Tabríz) – v Tabrízu
 Modrá mešita (Káhira) – v Káhiře
 Modrá mešita (Jerevan) – v Jerevanu
 Modrá mešita (Mazár-e Šaríf) – v Mazár-e Šarífu
 Modrá mešita (Herát) – v Herátu
 Modrá mešita (Šah Alam) – v Šah Alamu
 Modrá mešita (Ammán) – v Ammánu

Externí odkazy